Einstand steht für:

 Einstand (Feier), gesellschaftlicher Brauch
 Einstand (Tennis), Zählweise beim Tennis
 Einstand, Ausdruck der Jägersprache: Rückzugsfläche für Wildtiere

Siehe auch:
 Der Einstand, Fernsehfilm von 1977 (Regie: Reinhard Schwabenitzky)